Die  Schattengrenze ist:
 Optik: Die Linie zwischen Licht und Schatten
 Astronomie und Meteorologie: Der Terminator, die Tag-Nacht-Grenze
 Strahlungsphysik: Die Grenzlinie, bis zu der Strahlung vordringt, siehe Beugung (Physik)
 Akustik: Die Begrenzung des Schallschattens
 Ein Fernsehfilm von 1979, siehe Schattengrenze (Film)